

Notas gerais
 Em 1973, a Allied Artists lançou apenas um filme, Papillon, aventura que se tornou o maior sucesso do estúdio em toda sua história. O filme é estrelado por Steve McQueen e Dustin Hoffman, ambos no auge de suas carreiras. Henri Charrière, o "Papillon", morreu durante as filmagens e, assim, nunca viu sua vida contada nas telas.

Filmes do ano

Premiações do Oscar

Bibliografia
 
 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da França de 1973